Baile an Chaisleáin kan syfta på följande platser:

Irland 

 Castletownshend, ort, Munster, County Cork, 
 Castletown (ort i Irland, Leinster, Laois), 

Robotskapade Irlandförgreningar